Il singolare del torneo di tennis Chennai Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Xavier Malisse che ha battuto in finale Stefan Koubek 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (semifinali)
  David Nalbandian (primo turno)
  Xavier Malisse (campione)
  Julien Benneteau (quarti)

 Carlos Moyá (semifinali) 
 Fabrice Santoro (quarti) 
 Paradorn Srichaphan (secondo turno) 
 Nicolas Mahut (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2007
ATP Tour 2007